Parma je lahko:
 Parma, pokrajina v Italiji 
 Parma, mesto v istoimenski italijanski pokrajini
 Parma, mesto v ameriški zvezni državi Ohio
 Parma, reka v Italiji, desni pritok Pada 
 Parma, priimek več znanih ljudi
Parma (picerija), prva ljubljanska (in slovenska) picerija (na začetku podhoda na Trgu republike)